Als Weltmeisterschaft 2008 oder WM 2008 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2008 stattgefunden haben:

 Aerobic-Weltmeisterschaften 2008
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2008
 Assaut-Weltmeisterschaften 2008
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2008
 Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2008
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2008
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2008
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2008
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2008
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2008
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2008
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2008
 Billard-Artistique-Weltmeisterschaft 2008
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2008
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2008
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2008

 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2008 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2008 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2008 in Taipeh (Taiwan)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2008 in Reno (USA)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2008
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2008 in Manila (Philippinen)
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2008 in New Brunswick (USA)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2008
 WPA Blackball-Weltmeisterschaft 2008 in Mbabane (Swasiland)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2008 in Sankt Petersburg (Russland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2008 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2008 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2008 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2008 in Wels (Österreich)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2008 in Wels (Österreich)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2008 in Wels (Österreich)
 Bob-Weltmeisterschaft 2008
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2008
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2008
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft 2008
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2008
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2008
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2008
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2008
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2008
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2007/08
 PDC World Darts Championship 2008/09
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2008
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2008
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2007/08
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2008/09
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2008
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2008
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2008
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2008
 Fechtweltmeisterschaften 2008
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2008
 Freiwasserweltmeisterschaften 2008
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2008
 Futsal-Weltmeisterschaft 2008
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2008
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2008
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2008
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2008
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2008
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2008
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2008
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2008
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2008
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2008
 Militär-Skiweltmeisterschaft 2008
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2008
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2008
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2008
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2008
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2008
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2008
 Pétanque-Weltmeisterschaften
 Pétanque-Weltmeisterschaft 2008
 Pétanque-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 Poloweltmeisterschaft 2008
 Rallye-Weltmeisterschaft 2008
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2008
 Ringer-Weltmeisterschaften 2008
 Ruder-Weltmeisterschaften 2008
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 2008
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2008
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2008
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2008
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2008
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2008
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2008
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2008
 Snookerweltmeisterschaft 2008
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2008
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2008
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2008
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2008
 Superbike-Weltmeisterschaft 2008
 Supersport-Weltmeisterschaft 2008
 Tischtennisweltmeisterschaft 2008
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2008
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2008
 UCI-Junioren-Weltmeisterschaften 2008
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2008
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2008
 Wildwasser-Kanu-Weltmeisterschaften 2008
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2008
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2008
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2008

!
Weltmeisterschaften nach Jahr